Belciug se poate referi la:

 Belciug, verigă de metal care servește la fixarea unui lacăt, a unui lanț etc
 Belciug, Prahova
 Belciug, Teleorman
 Lacul Belciug

Nume de familie 
 Maxim Belciug

Altele 
 Belciugele, Vrancea

Vezi și 
 Belciugatele (dezambiguizare)